Perfil puede referirse: a lo que te gusta 

en ingeniería, a un perfil metálico es todo aquel producto laminado, fabricado usualmente para su empleo en estructuras de edificación, o de obra civil;
en aeronáutica, a perfil alar o perfil aerodinámico;
 la Editorial Perfil, editorial argentina;
 a Perfil, periódico argentino de la editorial homónima.
 a Perfil, periódico peruano.